Вибій
 Короткий очисний вибій
 Довгий очисний вибій
Суцільний очисний вибій
Стелеуступний очисний вибій
Підошвоуступний очисний вибій

Див. також
 очисні виробки

Очисні роботи